Baeza är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Jaén och regionen Andalusien, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Madrid. Baeza ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Baeza är huvudsakligen kuperad. Baeza ligger uppe på en höjd. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Baeza. Runt Baeza är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Linares de Mora,  km nordväst om Baeza. Trakten runt Baeza består till största delen av jordbruksmark.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Andalusien